Кубок Азии () — главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, проводимое под руководством Азиатской конфедерации футбола (АФК). Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1956 года, и проходит через год после чемпионата мира. Победитель провозглашается чемпионом Азии. Чаще других — четыре раза — кубок завоёвывала сборная Японии. Последний турнир, состоявшийся в 2019 году в ОАЭ, завершился победой сборной Катара. Следующий Кубок Азии пройдет в 2023 году в Катаре. С 2019 года в турнире принимают участие 24 сборных (до этого — от 4 до 16 сборных в разные годы).

Результаты 
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|-
!rowspan="2" width="5%"|Год
!rowspan="2" width="14%"|Место
!colspan="3"|Финал
!colspan="3"|Матч за 3-е место
|-
!width="15%"|Чемпион
!width="10%"|Счёт
!width="15%"|Финалист
!width="15%"|3-е место
!width="10%"|Счёт
!width="15%"|4-е место
|-
|1956Подробнее
| Гонконг
| rowspan="2" |Республика Корея
| (2-1)
| rowspan="2" |Израиль
|Гонконг
| (1)
| rowspan="2" |Южный Вьетнам
|-style="background: #D0E6FF;"
|1960Подробнее
| Республика Корея
| (3-0)
|Тайвань
| (1)
|-
|1964Подробнее
| Израиль
|Израиль
| (2-0)
|Индия
|Республика Корея
| (1)
|Гонконг
|-style="background: #D0E6FF;"
|1968Подробнее
| Иран
| rowspan="3" |Иран
| (3-1)
|Бирма
|Израиль
| (1)
|Тайвань
|-
|1972Подробнее
| Таиланд
|2 — 1
|Республика Корея
|Таиланд
|2 — 25 — 3 по пенальти
|Кхмерская Республика
|-style="background: #D0E6FF;"
|1976Подробнее
| Иран
|1 — 0
|Кувейт
|Китай
|1 — 0
|Ирак
|-
|1980Подробнее
| Кувейт
|Кувейт
|3 — 0
|Республика Корея
|Иран
|3 — 0
|КНДР
|-style="background: #D0E6FF;"
|1984Подробнее
| Сингапур
| rowspan="2" |Саудовская Аравия
|2 — 0
|Китай
|Кувейт
|1 — 13 — 2 по пенальти
|Иран
|-
|1988Подробнее
| Катар
|0 — 04 — 3 по пенальти
|Республика Корея
|Иран
|0 — 03 — 0 по пенальти
|Китай
|-style="background: #D0E6FF;"
|1992Подробнее
| Япония
|Япония
|1 — 0
|Саудовская Аравия
|Китай
|1 — 13 — 2 по пенальти
|ОАЭ
|-
|1996Подробнее
|| ОАЭ
|Саудовская Аравия
|0 — 04 — 2 по пенальти
|ОАЭ
|Иран
|1 — 13 — 2 по пенальти
|Кувейт
|-style="background: #D0E6FF;"
|2000Подробнее
| Ливан
| rowspan="2" |Япония
|1 — 0
|Саудовская Аравия
|Республика Корея
|1 — 0
|Китай
|-
|2004Подробнее
| Китай
|3 — 1
|Китай
|Иран
|4 — 2
|Бахрейн
|-style="background: #D0E6FF;"
|2007Подробнее
| Вьетнам  Индонезия  Малайзия  Таиланд
|Ирак
|1 — 0
|Саудовская Аравия
| rowspan="2" |Республика Корея
|0 — 06 — 5 по пенальти
|Япония
|-
|2011Подробнее
| Катар
|Япония
|1 — 0 д.вр
|Австралия
|3 — 2
|Узбекистан
|-
|-style="background: #D0E6FF;"
|2015Подробнее
| Австралия
|Австралия
|2 — 1  д.вр
|Республика Корея
| rowspan="2" |ОАЭ
|3 — 2|Ирак
|-
|2019Подробнее
| ОАЭ
|Катар |3 — 1|Япония
|(2)
|Иран
|-
|2023Подробнее
| Катар
|
|
|
|
|
|
|-
|2027Подробнее
| Саудовская Аравия
|
|
|
|
|
|
|}

1 С 1956 по 1968 год проводился только групповой этап
2 С 2019 матч за 3 место не проходит

 Статистика 

1956-2019

 Лучшие бомбардиры 
14 мячей
  Али Даеи
10 мячей
  Ли Дон Гук
9 мячей
  Наохиро Такахара
  Алмоез Али  Али Мабхут8 мячей
  Джасем Аль-Хувейди
  Юнис Махмуд
7 мячей
  Беташ Фариба
  Хоссейн Калани
  Чхве Сун Хо
  Фейсал ад-Дахиль
6 мячей
  Ясир Аль-Кахтани
  Александр Гейнрих
  Тим Кэхилл
  Сердар Азмун  Ахмед Халил'''

См. также 
 Кубок Азии по футболу среди женщин

Ссылки 
 История Кубка Азии на сайте АФК
 Кубок Азии 2007 на сайте АФК
 Статистика Кубка Азии на RSSSF

Турниры АФК